Die Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza (übersetzt: Großer Sparren „Stanisław Marusarz“) ist eine im polnischen Zakopane gelegene Skisprungschanze, die an den Nordhang des gleichnamigen Berges Wielka Krokiew in der Westtatra gebaut wurde. Auf der Schanze finden regelmäßig Weltcup-Skispringen statt. 1929, 1939 und 1962 war die Schanze Austragungsort der nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Die Springen der Winter-Universiade 2001 fanden ebenfalls hier statt. Neben der Wielka Krokiew stehen noch die Schanzen: Średnia Krokiew, Mała Krokiew, Maleńka Krokiew, Adaś.

Geschichte 

Am 6. Juni 1997 wurde das zur Schanze gehörende Skistadion für eine heilige Messe mit Papst Johannes Paul II. genutzt.

Durch die sportlichen Erfolge von Adam Małysz seit dem Jahr 2001 erlebte das Skispringen in Polen einen starken Popularitätsgewinn. Seitdem werden die Weltcup-Springen in Zakopane von sehr vielen Menschen besucht. Dies war nicht immer unproblematisch: So hatten die Veranstalter 2002 mit einem stark überfüllten Stadion zu kämpfen, da im Vorfeld gefälschte Eintrittskarten verkauft worden waren.

Ebenfalls 2002 wurde Sven Hannawald hier von mehreren tausend polnischen Fans ausgebuht und im Lift mit Schneebällen beworfen. Ähnliche Probleme gab es auch bei anderen Sprungveranstaltungen. Eine von Małysz und Hannawald gemeinsam durchgeführte Kampagne für mehr Fairness im Sport zeigte jedoch Erfolg, und seit 2003 entwickelte sich das Springen auf der Wielka Krokiew zu einer friedlichen Veranstaltung, bei der auch nicht-polnische Athleten bejubelt werden. Gemeinsam mit dem Springen auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen gilt der Weltcup in Zakopane heute als die größte Skisprungparty mit der besten Atmosphäre.

Zwischen 2016 und 2017 wurde die Schanze grundlegend modernisiert, so wurde zum Beispiel die Schanzengröße (Hillsize) auf 140 Meter und der Konstruktionspunkt (K-Punkt) auf 125 Meter verschoben. Der erste offizielle Wettbewerb auf der modernisierten Schanze wurde Ende Januar 2018 im Rahmen des Skisprung-Weltcups 2017/18 ausgerichtet.

Entwicklung des Schanzenrekords seit 1979

Technische Daten

Internationale Wettbewerbe 
Genannt werden alle von der FIS organisierten Sprungwettbewerbe.

Siehe auch 

 Liste der Großschanzen

Einzelnachweise

Weblinks

Panorama 

Skisprungschanze in Polen
Bauwerk in Zakopane
Wintersport (Zakopane)